Název Aria může znamenat::
 Aria (hudební album) – album skupiny Asia
 Aria (země) – historické území v Afghánistánu
 Aria (hudební skupina) – ruská heavymetalová skupina
 ARIA je zkratka Australian Recording Industry Association